Mistrovství světa ve florbale žen 2013 bylo 9. ročníkem mistrovství světa žen pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Mistrovství se konalo v období od 7. do 15. prosince 2013. Poprvé se hrálo v Česku, konkrétně v Brně a Ostravě.

Počtvrté v řadě a pošesté celkem zvítězila Švédská florbalová reprezentace. Česko skončilo čtvrté po prohře v prodloužení proti Švýcarsku.

Mistrovství mělo s 43 806 diváky rekordní návštěvnost, která byla překonána až o 6 let později na mistrovství v roce 2019 ve Švýcarsku.

Místa konání

Skupinová fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Vyřazovací fáze

Pavouk

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

O umístění

13.–16. místo

9.–12. místo

5.–8. místo

O 15. místo

O 13. místo

O 11. místo

O 9. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka

All Star tým 
Členkami All Star týmu se staly:

Brankářka:  Jana Christianová

Obrana:  Silvana Nötzliová,  Moa Tschöpová

Útok:  Emelie Lindströmová,  Anna Wikjová,  Sandra Mattssonová

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky (archiv)
 Oficiální výsledky

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbalové soutěže v Brně
Florbalové soutěže v Ostravě
Florbal v Česku v roce 2013
Florbal v roce 2013